Trzy zasady ludowe
 Hymn Republiki Chińskiej